Paradowski (forma żeńska: Paradowska; liczba mnoga: Paradowscy) – polskie nazwisko. Pod koniec XX wieku w Polsce nosiło je 5239 osób.

Mężczyźni o tym nazwisku:
 Dariusz Paradowski (ur. w 1966) – polski śpiewak operowy, sopranista
 Leszek Paradowski (ur. 1946) – profesor medycyny, rektor AM we Wrocławiu
 Ryszard Paradowski (ur. 1946) – profesor UAM w Poznaniu oraz UW, filozof i politolog
 Zbigniew Paradowski (ur. 4 lipca 1932) – polski wioślarz, olimpijczyk z Melbourne

Kobiety o tym nazwisku:
 Janina Paradowska (ur. 1942, zm. 2016) – polska dziennikarka, publicystka polityczna
 Maria Paradowska (ur. 9 czerwca 1932, zm. 9 stycznia 2011) – polska profesor nauk humanistycznych, historyk, etnolog i etnograf
 Renata Paradowska (wcześniej Renata Sobiesiak, ur. 14 czerwca 1970) – polska lekkoatletka, mistrzyni Polski w biegach

Przypisy 

Polskie nazwiska